Бе́ла Ко́вач: Ковач, Бела (1908—1959) — венгерский политик, министр сельского хозяйства в 1945—46 и 1956 годах.
 Ковач, Бела (1937—2021) — венгерский кларнетист.
  (род. 1960) — депутат Европейского парламента от партии «За лучшую Венгрию».